Rice Rudd ist der Name folgender Personen:

* Rice Rudd, 1. Baronet († 1664), englischer Adliger
 Rice Rudd, 2. Baronet (um 1643–1701), englischer Adliger und Politiker